

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Buckman – città della Contea di Morrison, Minnesota
 Buckman – città fantasma del Nuovo Messico

Persone 
 Brad Buckman – ex cestista statunitense
 James Buckman (1814-1884) –  botanico, chimico, geologo britannico
 Sydney Savory Buckman (1860-1929) – paleontologo britannico
 Tara Buckman – attrice e modella statunitense

Altro 
 Buckman è una forma abbreviata del nome comune Buckingham